Василий Тарасюк:
 Тарасюк, Василий Александрович (род. 1994) — украинский военнослужащий, лейтенант Вооруженных сил Украины, участник АТО, Герой Украины.
 Тарасюк, Василий Михайлович (1948—2017) — депутат Государственной думы России.